Dueso puede referirse a:

Lugares de España:

 Dueso: localidad del municipio de Santoña (Cantabria).
 Penal de El Dueso: cárcel ubicada en terrenos situados en el barrio de Dueso, perteneciente al municipio de Santoña (Cantabria).

Apellido de:

 Nieus Luzía Dueso Lascorz: (1930) Es una escritora natural del Valle de Gistaín en Aragón (España), que ha desarrollado su producción literaria en lengua aragonesa.